Baldomero Fernández puede referirse a:

 Baldomero Fernández Casielles (1871-1934), artista y músico español.
 Baldomero Fernández "Espartero" (1793-1879), político español - regente de España.
 Baldomero Fernández Ladreda (1906-1947), guerrillero español.
 Baldomero Fernández Moreno (1886-1950), poeta argentino.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández